

Toponymie

 Baj, une commune hongroise.

Patronyme 

 Enrico Baj (1924-2003), un peintre et sculpteur italien.

Sigle ou code 

BAJ peut faire référence à :
  ;
 bureau d'aide juridictionnelle ;
 Black Army Jacket, un groupe de powerviolence et grindcore américain.

Code
Acronyme
Homonymie d'acronyme
Homonymie de patronyme hongrois